Средние разведывательные корабли (суда связи) проекта 18280 типа «Юрий Иванов» — серия российских средних разведывательных кораблей 2-го ранга ближней, дальней морской и океанской зоны, разработки ПАО ЦКБ «А́йсберг» строящихся на заводе ПАО «Северная верфь» для ВМФ России.

В задачи проекта входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

История строительства 
Головной корабль СРЗК «Юрий Иванов», названный в честь вице-адмирала ВМФ СССР, Начальника Разведывательного Управления Главного штаба ВМФ СССР Иванова Юрия Васильевича, заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» 27 декабря 2004 года под заводским номером 787. В 2012 году АО «Коломенский завод» и компания АО «Армалит» допустили срыв поставок двигателей и трубопроводной аппаратуры, из-за чего корабль не спустили на воду в срок. Корабль должен был войти в состав Северного флота. Спущен на воду 30 сентября 2013 года. 27 ноября 2014 года начались ходовые испытания. Акт приёма-передачи ВМФ России был подписан 29 декабря 2014 года. Подъём Андреевского флага был запланирован на 6 февраля 2015 года, в день 95-летия Иванова Юрия Васильевича, однако был в очередной раз перенесён, и произошёл лишь 26 июля 2015 года. Окончательная сдача корабля СФ произошла лишь 16 ноября 2015 года, порт приписки г. Североморск.

Закладка второго корабля, названного в честь следующего Начальника Разведывательного Управления Главного штаба ВМФ СССР вице-адмирала Хурса Ивана Кузьмича, прошла 15 ноября 2013 года. Спуск на воду состоялся 16 мая 2017 года. 25 июня 2018 года состоялась церемония подъёма Военно-Морского флага и «Иван Хурс» официально вошёл в состав ЧФ, порт приписки г. Севастополь.

Всего планируется построить как минимум 4 таких корабля, вслед за Северным флотом и Черноморским флотом их получат Тихоокеанский и Балтийский флоты России.

Основные характеристики 
 Водоизмещение стандартное — 2500 т
 Водоизмещение полное — 4000 т
 Длина — 95,0 м
 Ширина — 16,0 м
 Осадка — 4,0 м
 Скорость полная — 20 узлов
 Скорость экономическая — 16 узлов
 Дальность плавания — 8000 миль (на 16 узлах)
 Автономность — 45 суток
 Экипаж — 120 человек
 Силовая установка — 2 двухвальных дизель-редукторных агрегатов 5ДРА с суммарной мощностью около 5500 л.с.

Вооружение 
Корабль вооружён четырьмя 14,5 мм морскими тумбовыми пулемётными установками МТПУ «Жало» и ПЗРК типа «Игла», «Верба».

Радиотехническое вооружение 
 Аппаратура связи;
 Комплексы радиотехнической разведки;
 Аппаратно-программный комплекс технических средств;
 «Подзаголовок-23» — базовая система обеспечения электронной совместимости (ЭМС) радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами, систем взаимного обмена информации;
 МР-231-3 — навигационная РЛС;
 «Мостик-18280» — интегрированная мостиковая система;
 «Гамма-01Ф-18280» — пожарно-охранная система технических средств пожаротушения разработки и производства НПО «Пожарная автоматика сервис»;
 «Экран-ЦМ» — корабельная система телевизионного вещания.

Главная энергетическая установка 
ГЭУ разработана на АО «Коломенский завод» (входит в состав «Трансмашхолдинга») и включает в себя 2 двухвальных дизель-редукторных агрегатов 5ДРА на базе 2-х V-8-цилиндровых дизелей 11Д42 30/38 мощностью 2516 л.с.(1850 кВт) и двух редукторов производства ПАО «Звезда». Применение современной электронной цифровой системы управления и винтов регулируемого шага обеспечивает плавный набор мощностей от частичных до номинальных режимов.

Представители проекта

См. также 
 Главное управление Генерального штаба
 Военная разведка
 Электронные методы и средства разведки
 Спецсвязь ФСО России

Примечания

Ссылки 
 Средний разведывательный корабль проекта 18280

Военные корабли России
Разведывательные корабли